Ярило:
 Ярила (Ярило) — славянский бог плодородия.
 (2273) Ярило — астероид главного пояса.
 Ярило — ударный кратер на поверхности Гипериона, спутника Сатурна.